|-
| 23101 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23102 Dayanli ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23103 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23104 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23105 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23106 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 23107 - ||  || 13 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 23108 - ||  || 31 decembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23109 - ||  || 30 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23110 Ericberne || 2000 AE || 2 ianuarie 2000 ||  || 
|-
| 23111 Fritzperls || 2000 AG || 2 ianuarie 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 23112 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23113 Aaronhakim ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23114 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23115 Valcourt ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23116 Streich ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23117 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23118 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23119 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23120 Paulallen ||  || 5 ianuarie 2000 ||  || 
|-
| 23121 Michaelding ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23122 Lorgat ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23123 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23124 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23125 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23126 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23127 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23128 Dorminy ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23129 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23130 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23131 Debenedictis ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23132 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23133 Rishinbehl ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23134 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23135 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23136 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23137 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23138 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23139 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23140 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23141 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23142 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23143 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23144 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23145 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23146 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23147 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23148 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23149 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23150 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23151 Georgehotz ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23152 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23153 Andrewnowell ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23154 - ||  || 5 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23155 Judithblack ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23156 - ||  || 28 februarie 2000 ||  || K. Korlević, 
|-
| 23157 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23158 Bouligny ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23159 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23160 - ||  || 13 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23161 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23162 Alexcrook ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23163 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23164 Badger ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23165 Kakinchan ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23166 Bilal ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23167 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23168 Lauriefletch ||  || 12 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23169 - ||  || 5 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23170 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23171 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23172 Williamartin ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23173 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23174 - ||  || 30 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23175 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23176 Missacarvell ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23177 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23178 Ghaben ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23179 Niedermeyer ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23180 - ||  || 28 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23181 - ||  || 8 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23182 Siyaxuza ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23183 ||  || 28 iulie 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 23184 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23185 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23186 - ||  || 6 august 2000 ||  || 
|-
| 23187 - ||  || 8 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23188 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23189 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23190 Klages-Mundt ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23191 Sujaytyle ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23192 Caysvesterby ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23193 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23194 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23195 - ||  || 7 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23196 - ||  || 5 septembrie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 23197 Danielcook ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23198 Norvell ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23199 Bezdek ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23200 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-